Blied ist Familienname:
 Hans Blied  (* 1881), deutscher Rechtsanwalt
 Josef Blied (1877–1964), deutscher Architekt
Siehe auch:
 Bleed